Luc kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Luc-sur-Orbieu – en kommun i departementet Aude, 
 Luc-sur-Mer – en kommun i departementet Calvados, 
 Luc-sur-Aude – en kommun i departementet Aude, 
 Lucq-de-Béarn – en kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques, 
 Luc-Armau – en kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques, 
 Luc, Lozère – en kommun i departementet Lozère, 
 Luc, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées, 
 Luc-la-Primaube – en kommun i departementet Aveyron, 
 Le Luc – en kommun i departementet Var,

Kroatien 

 Luč, ort, Baranja, 

Robotskapade Kroatienförgreningar